Forchner ist der Familienname folgender Personen:

 Chrysostomus Forchner (1721–1791), Maler des oberschwäbischen Barock
 Franz Xaver Forchner (1717–1751), Maler des oberschwäbischen Barock
 Ulrich Forchner (* 1949), Grafiker, Buchgestalter und Karikaturist

Siehe auch: Forcher